Винсент Уоллер (; род. , Арлингтон) — американский аниматор, режиссёр, сценарист, художник раскадровки. Работал над несколькими анимационными фильмами и мультсериалами, наиболее знаменитыми из которых являются «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Шоу Рена и Стимпи».

Карьера

Шоу Рена и Стимпи 
Во время студии «Spümcø» Уоллер работал в «Шоу Рена и Стимпи» режиссёром, сценаристом и раскадровщиком. Он был режиссёром двух популярных эпизодов «Rubber Nipple Salesmen» и «Big Baby Scam».

Губка Боб Квадратные Штаны 
В 1999 году Винсент Уоллер вошёл в состав оригинальной съёмочной группы мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», став сценаристом и художником раскадровки. Однако после завершения первого сезона Уоллер покинул проект, на время перестав заниматься режиссурой. В четвёртом сезоне он вернулся в проект, где был назначен креативным режиссёром мультсериала, сменив Дерека Драймона. Как креативный режиссёр Винсент участвовал во всех встречах съёмочной группы, начиная с идеи, и заканчивая раскадровкой.

В 2015 году Винсент вместе с Марком Чеккарелли были повышены до шоураннеров и главных продюсеров, заменив Пола Тиббита; должность креативного режиссёра была ликвидирована из-за наличия двух шоураннеров. После в конце 2018 года получили роли исполнительных продюсеров ввиду смерти Стивена Хилленберга.

Уоллер взял роль в качестве шоураннера и исполнительного продюсера спин-оффа Губки Боба — «Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба».

Также Уоллер был творческим руководителем фильма «Губка Боб в 3D».

Другие проекты 
Уоллер был продюсером и режиссёром короткометражек для мультсериала Фреда Сейберта, «О, да! Мультики!», является соавтором короткометражек «What is Funny?» и «Pete Patrick: Private Investigator» для этого сериала. Также Винсент был арт-директором и главным режиссёром мультсериала «Харви Бердмэн, адвокат» на протяжении первого сезона, работал сценаристом и художником раскадровки «Ужасных приключений Билли и Мэнди».

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Актёр

Примечания

Ссылки 
 Incoherent Thought: Vincent Waller's Blog
 
 
 

Режиссёры США
Мультипликаторы США
Продюсеры США
Сценаристы США
Арт-директора США
Режиссёры телевидения США
Сценаристы телевидения США
Художники-раскадровщики США